Карга́лка — гидроним:

 Каргалка — приток Сакмары.
 Каргалка — приток Сока.
 Каргалка — приток Толкишки.
 Каргалка (Большая Каргалка) — приток Урала.

См. также 
 Верхняя Каргалка — приток Средней Каргалки, впадающей в Каргалку.
 Средняя Каргалка — приток Сакмары.
 Средняя Каргалка (приток Каргалки) — приток Каргалки (Большой Каргалки).
 Сухо-Пусто-Каргалка — приток Каргалки (Большой Каргалки).